Wetterspitze bezeichnet mehrere Berge:

 Nördliche, Mittlere und Östliche Wetterspitze im Wettersteingebirge, bis 2.746 m
 In den Lechtaler Alpen
 Holzgauer Wetterspitze, 2.895 m 
 Lechtaler Wetterspitze, siehe Holzgauer Wetterspitze
 Namloser Wetterspitze, 2.554 m 
 In den Stubaier Alpen:
 Im Habichtkamm:
 Innere Wetterspitze, 3.055 m 
 Äußere Wetterspitze, 3.070 m 
 Wetterspitze (Aggls-Rosskopf-Kamm), 2.709 m
 Fiktiver Berg des Tolkien-Universums in Mittelerde, siehe Regionen und Orte in Tolkiens Welt #Die Wetterspitze